Cromwell’s Bridge ist der Name folgender Brücken auf den Britischen Inseln

 Cromwell’s Bridge (Glengarriff) im County Cork, Irland
 Cromwell’s Bridge (Lancashire)
 Cromwell’s Bridge (Kenmare) im County Kerry, Irland